Sezon 1998 Formuły 1 – 49 sezon o Mistrzostwo Świata Formuły 1. Rozpoczął się 8 marca w Australii, natomiast zakończył 1 listopada w Japonii. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Fin, Mika Häkkinen. Mistrzostwo konstruktorów przypadło brytyjskiej ekipie McLaren.

Lista Startowa

Zmiany wśród zespołów 
 W związku z odejściem dostawcy silników Renault i przyjściem na jego miejsce Mecachrome i Playlife, ekipy Williams (oprócz tego zmienił sponsora tytularnego na firmę Winfield) i Benetton (odpowiednio) zawarły z nimi kontrakt.
 Zespół Minardi zmieniło dostawcę silników na firmę Ford.
 Team Arrows postanowił wyprodukować własne jednostki.

Zmiany wśród kierowców 
 Giancarlo Fisichella i Alexander Wurz zastąpili w ekipie Benettona Jeana Alesi i Gerharda Bergera. Francuz przeszedł do szwajcarskiego zespołu Sauber, natomiast Austriak postanowił zakończyć karierę.
 W związku z zerwaniem kontraktu między Mugen-Honda, a Prostem, francuska ekipa automatycznie zakończyła współpracę z Japończykiem Shinji Nakano. Jego miejsce zajął Włoch, Jarno Trulli, natomiast Japończyk zajął ostatni wolny kokpit w zespole Minardi. Skład włoskiego teamu dopełnił Argentyńczyk, Esteban Tuero.
 Zespół Jordan wzbogacił się o byłego mistrza świata, Damona Hilla. Miejsce Brytyjczyka w Arrowsie zajął Fin, Mika Salo.
 Brazylijczyk Ricardo Rosset po wymuszonym zerwaniu kontraktu z ekipą Lola (bankructwo), znalazł dla siebie miejsce w zespole Tyrrell Racing. Jego kolegą zespołowym został debiutant, Toranosuke Takagi.
 Holender Jos Verstappen w połowie sezonu zastąpił w ekipie Stewart Duńczyka, Jana Magnussena.

Eliminacje 

|}

Zmiany w kalendarzu 
 Z kalendarza usunięto rundę o Grand Prix Europy, która dotychczas odbywała się na hiszpańskim torze Jerez de la Frontera. Mimo tej sytuacji wyścig na torze Nürburgring nie powrócił do swej dawnej nazwy.
 Eliminacja o Grand Prix Austrii została przesunięta z września na lipiec.
 Grand Prix Niemiec przesunięto z lipca na sierpień.
 Grand Prix Japonii zostało przesunięte z września na listopad.
 Zamieniono kolejność pomiędzy Grand Prix Monako, a Grand Prix Hiszpanii.

Wyniki

Najlepsze wyniki Grand Prix

Klasyfikacje szczegółowe

Kierowcy

Konstruktorzy

Zobacz też 
 Historia Formuły 1

1998 w Formule 1